

Patronyme

 Bozan Shaheen Bey (1890-1968), personnalité politique kurde.
Saif Saaeed Shaheen (1982-) est un athlète kényan. 
Jeanne Shaheen (1947-) est une femme politique américaine.
Jack Shaheen (1935-2017),  professeur américain.
Yacoub Shaheen (né en 1994), chanteur palestinien.

Autre
Le Dubaï Golden Shaheen est une course hippique de galop.
Cyclones Gulab et Shaheen

 
  est le nom d'une famille de missiles balistiques pakistanais.
Patronyme anglais